Pasha Mentions (; справжнє ім'я Стрілецький Павло Ігорович,  8 квітня 1998, Костопіль) — український креативний підприємець, креатор, екс-артист музичного проекту MENTIONS, MC, музичний менеджер, амбасадор Let's Do It, Ukraine, автор та композитор пісень, саундпродюсер, графічний та моушн дизайнер, стартапер, письменник. У 2020 році заснував музичну компанію «MUZIKA», з 2021 засновник музичного простору у Львові «MUZIKA HUB».

Життєпис 

Народився 08 квітня 1998 року у місті Костопіль в Україні. У ранні роки не проявляв жагу до творчості, не дивлячись на те, що дід директор музичної школи рідного міста Паши. З 6 років почав писати вірші. Викладач з музики у загальносвітній школі звернув увагу на слух та голос хлопця та розпочав розвивати талант, готуючи до шкільних заходів. Свідомо музикою Паша зацікавився вже у 2013 році. Через хронічний тонзиліт, хлопець більше часу проводив вдома ніж у школі. В один з таких періодів він поставив собі завдання, дізнатися як створюється музика. Та вже в той ж вечір розпочав перші спроби композиторства.

Освіта 
 Костопільська ЗОШ 1-3 ступенів № 3 (2013 рік)
 Костопільський будівельно-технологічний коледж НУВГП — молодший спеціаліст 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2017 рік)
 Національний університет водного господарства та природокористування — бакалавр спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» (2019 рік)
 Національний університет водного господарства та природокористування — магістр спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» (2021 рік)
 Освітній курс "Music Business Foundations" від Berklee College of Music

Творчість 

 2014 рік — створення акустичного гурту «Телос», де Паша був гітаристом, композитором та автором пісень. Вокал — Софія Кучер, перкусія — Максим Лабунець.
 2015 рік — музичний проект «Паша Стрілецький». За час існування випущено два акустичних альбоми, що записувалися на імпровізованій домашній студії та декілька синглів.
 2016 рік — запуск музичного проекту «MENTIONS», що пережив безліч трансформацій з часу створення. Перший склад гурту складався з 5 учасників, що грали в акустичному форматі та довго не проіснував. Після першого ж виступу Паша зрозумів, що хоче іншого звучання та інший формат проекту.
 2017 рік — гурт отримує нове дихання, електронні аранжування з сумішшю живих інструментів: електрогітари, бас-гітари (Сергій Глізнуца) та електронного sample-pad (Вячеслав Крутченко).
 2018 рік — разом зі вступом до НУВГП, Паша знайомиться з Андрієм Смаглюком, що став гітаристом у новому складі гурту. Також за бас-гітару встав Сергій Глізнуца та згодом в команду на короткий період приходить Дмитро Кірічок. В такому форматі, гурт перемагав на місцевих фестивалях та конкурсах, розпочали роботу над першим альбомом. На кінець 2018 до гурту долучається ударник Олег Вовк, що спеціально задля спільного творчого процесу переїздить з Дніпра до Рівного
 2019 рік — у травні вихід дебютного альбому «Ким ти є», робота з менеджером Людмилою Осипчук, оголошення гурту амбасадорами Let's Do It, Ukraine, переїзд команди до Києва, виступи в різних містах України, випуск пісні «Save Me», що стає символом акції прибирання World CleanUp Day 2019 в Україні. Участь у прес-конференції до акції прибирання.До кінця року гітарист Андрій Смаглюк вийшов з команди.
 2020 рік — вихід дебютного кліпу на пісню «Особлива». Covid-пандемія вплинула на подальші плани команди, вирішено було призупинити діяльність. Робота «MENTIONS» продовжилася у новому складі спільно з бас-гітаристом Романом Кондратьєвим та ударницею Катериною Багінською. У жовтні вихід синглу «Збережи мене», що стає офіційним гімном акції прибирання World CleanUp Day в Україні. До запису синглу долучилося 20 артистів, серед них учасники Євробачення, X-фактору, Голосу Країни У листопаді вихід нового альбому «MUZIKA».
 2021 рік — вихід серіалу «СЛАБО», де Паша зіграв одну з головних ролей. Вихід синглу «Я хочу, я вірю, я знаю»  разом з відеороботою. Гурт «MENTIONS» приймає рішення переформатуватися у сольний проект. Початок шляху артиста «MENTIONS». У червні Паша прийняв участь у синглі «Ні перед ким», автором якого є артист TENK. Трек став маніфестом проти булінгу. Переїхавши до Львова, Паша знаходить однодумців, що долучилися до команди, а саме менеджером проекту стала Меланка Юей, ударником — Віктор Войкін, режисером-постановником — Ігор Воровик, шоу-балет нічного клубу Malevich Night Club. В такому складі, виступають на фестивалі Файне місто (фестиваль), на фестивалі до 30-го дня Незалежності України «Super Disco 90's» що проходив на Арена Львів. Після цього виступу, Паша тимчасово призупиняє активну діяльність проекту.
 2022 рік — під час війни в Україні, «MENTIONS» випускає два сингли, та у листопаді оголошує про припинення Роботи над проектом.

MC 

 серпень 2021 — резидент Disco Rave проекту #СиСиКе4.
 грудень 2021 — резидент нічного клубу Malevich Night Club у Львові.

Розвиток музичної компанії «MUZIKA» 
 18 червня 2020 рік — під час гострої фази карантину, Паша заснував музичне медіа «MUZIKA UA MEDIA». Ідея зародилася з бажання допомогти молодим артистам просувати власну творчість та бути почутими.
 січень 2021 року — «MUZIKA UA MEDIA» набуває форму структури з окремим керівником.
 березень 2021 року — запуск агенції з графічного та рухового дизайну «MUZIKA UA VISUAL».
 листопад 2021 року — запуск освітнього напрямку «MUZIKA UA EDU».
 лютий 2022 року — початок роботи по напрямкам DIGITAL MARKETING та розробки сайтів у партнерстві з PORADA AGENCY.
 з початком повномасштабної війни компанія трансформувалася у холдинг, надаючи послуги для артистів.
 липень 2022 року — запуск музичного видавництва MUZIKA PUBLISH.
 вересень 2022 року — відкриття музичного простору, студії звукозапису та школи вокалу й інструментів у Львові, «MUZIKA HUB», що стає офісом для компанії MUZIKA.
За час існування компанії, «MUZIKA» працювали з Квартал Концертом, Фондом Розвитку Української Музики, запускали міжнародний проект «DJ's For Ukraine» спільно з Владом Дарвіном, випустили книгу «Вільна» артиста Serafyn, працювали з артистами Оля Цибульська, Morphom, SKOFKA, Злата Огнєвич,  та рядом інших.

Графічний та руховий дизайн 
 з 2018 року — Паша працює графічним та руховим дизайнером, надаючи послуги для бізнесу України та закордону.
 березень 2021 року — очолює напрямок з графічного та рухового дизайну «MUZIKA UA VISUAL».
 листопад 2021 року — запуск першого потоку курсу з графічного та рухового дизайну MUZ Design v1.0
 грудень 2021 року — запуск другого потоку курсу з графічного та рухового дизайну MUZ Design v1.0

Музичний менеджмент 
 2021 рік — перша співпраця в якості музичного менеджера з артистами «Хтось із Заходу», Alice Change.  
 2022 рік — запуск музичних проектів SONCE, Mark Kimmih, Zalevska, Ryana, робота над спільним туром артистки Sanna та гурту СКАЙ 14 містами України.
 2022 рік — творення блогу з музичного менеджменту.
 2023 рік — проходження курсу від Берклі з музичного менеджменту.

Сингли

Альбоми

Музичні відео

Нагороди та премії 
 грудень 2020 — відкриття року за версією журналу Рівняни

Примітки

Посилання 

Українські артисти розмовного жанру